Ел Хордан има више значења:

 Ел Хордан (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хордан (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хордан (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хордан (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хордан (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хордан (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хордан (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хордан (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Хордан (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Хордан (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Хордан (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику